Micropterna är ett släkte av nattsländor. Micropterna ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Husmasknattsländor
Micropterna